«Déjame entrar» puede referirse a:

Cine y literatura 
 Déjame entrar (2004), novela de John Ajvide Lindqvist.
Adaptaciones en el cine
 Déjame entrar (Låt den rätte komma in) (2008), película sueca dirigida por Tomas Alfredson.
 Déjame entrar (Let Me In) (2010), película estadounidense dirigida por Matt Reeves.

Música 
 Déjame entrar (2001), álbum de Carlos Vives.
 Déjame entrar (2008), canción del cantante de reguetón panameño Makano.
 Déjame entrar (1992), canción del grupo musical argentino Serú Girán.
 Déjame entrar (1995), canción del grupo musical Maná.